DIGI es un proveedor de telefonía móvil y proveedor de Internet que opera en varios países, perteneciente al grupo RCS & RDS.

Historia en España
DIGI España fue ideada en 2006 y fundada en 2007 por José Manuel Arnaiz con el nombre de  Best Spain Telecom. Alcanzó un acuerdo de OMV completo con Movistar para dirigirse al segmento de ciudadanos rumanos en España, con una propuesta de valor muy peculiar: "como en casa". Un número español y un número rumano asociados a una única SIM, compartiendo el mismo saldo, buzón de voz y atención al cliente, y con el idioma rumano como vehículo, como mecanismo para generar una fuerte empatía entre los rumanos y que percibiesen que era un operador dirigido específicamente a ellos. 

En mayo de 2008, RCS & RDS de Rumanía adquiere una participación mayoritaria en Best Telecom para ejecutar y desarrollar esta empresa, y tras unos meses de despliegue de la  infraestructura, sistemas y de las pruebas pertinentes, lanza su primer servicio al mercado en diciembre de 2008, tras cambiar su denominación social por la de DIGI España.

DIGI construye un equipo  basado en rumanos que viven en España, al frente del cual están el propio José  Manuel Arnaiz y Marius Varzaru, este último, anterior director financiero en RCS&RDS en Rumanía. 

Pertenece 100% a la multinacional RCS & RDS, presente en varios países de Europa es uno de los operadores más grandes de telecomunicaciones en Rumanía y en el sureste de Europa. Actualmente, cuenta con más de 2.000.000 de líneas móviles y 5.000 puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional.

DIGI es una empresa que pertenece a la multinacional DIGI Communications, presente en España desde 2008, con 30 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones y más de 3,6 millones de clientes a cierre de 2021.

La compañía ofrece servicios de telefonía e internet en el móvil, así como servicios de telefonía fija y de fibra en todas las provincias de España, y está desarrollando su propia red de fibra en los principales núcleos urbanos del país.

Ha sido el primer operador en ofrecer velocidad de 10 Gbps en España, disponible por el momento en las zonas con fibra SMART de la Comunidad de Madrid.

En 2021 ha sido reconocida como la compañía con la red de fibra más rápida, siendo el único operador galardonado en dos ocasiones consecutivas con los prestigiosos Ookla® Speedtest Awards™, la mayor plataforma a nivel mundial para test de velocidad. También, es el patrocinador de los equipos de fútbol españoles Reial Club Esportiu Espanyol, Real Oviedo, Rayo Vallecano de Madrid, U.D Castellón y Athletic Club de Bilbao.

En 2022 es la empresa de telecomunicaciones con mayor plantilla de trabajadores de España con 5500 empleados.

FTTH en España 
Desde abril de 2021 DIGI ofrece FTTH en todo el territorio español.

Configuración del servicio FTTH 
Se ha generado cierta controversia al ver como desde Digi Spain Telecom se niegan a facilitar la configuración a los usuarios que quieren usar sus propios routers y configurar la sesión SIP en el servicio FTTH.

A inicios de mayo de 2021 DIGI ha comenzado a facilitar la configuración de inicio de sesión PPPoE a los usuarios que quieren configurar sus propios routers.

IPv6 en DIGI 
Algunos usuarios se han visto sorprendidos viendo como DIGI en España provisiona IPv6, cuando la mayoría de ISP en España aún no ofrecen este servicio o afirman no estar preparados para ofrecerlo.

Referencias

Véase también 
 RCS & RDS
 Operador móvil virtual
 Telefonía móvil en España
 Listado de operadores móviles virtuales de España

Enlaces externos 

Empresas multinacionales con sede en España
Empresas de telecomunicaciones
Empresas de telecomunicaciones de Rumania
Operadores de telefonía móvil
Operadores de telefonía fija en España
Operadores virtuales de telefonía móvil en España
Proveedores de servicios de Internet de España